Patrick d'Arcy (1598-1668), nationaliste et juriste irlandais, ayant rédigé la Constitution de la Confédération irlandaise
 Patrick d'Arcy (1725-1779), physicien irlandais